Eye for an Eye steht für:
 Eye for an Eye (Band), polnische Hardcore-Punk-Band

Filme:
 An Eye for an Eye (1966), US-amerikanischer Western
 An Eye for an Eye, Originaltitel des US-amerikanischen Actionfilms Der Gigant (1981)
 Eye for an Eye, Originaltitel des US-amerikanischen Thrillers Auge um Auge (1996)
 Eye for an Eye (2008), südkoreanischer Spielfilm

Siehe auch:
 Auge um Auge, Begriffsklärung